«Розрита могила» — вірш Тараса Шевченка.
 Розрита могила (курган) - курган у Котелевському районі на Полтавщині